Кривуша — река в России, протекает в Опаринском районе Кировской области. Устье реки находится в 18 км по правому берегу реки Белая. Длина реки составляет 11 км.

Исток реки в заболоченном лесу в 17 км к северо-западу от посёлка Верхняя Волманга около границы с Костромской областью. Река течёт на северо-восток по ненаселённому заболоченному лесу. Впадает в Белую в 9 км к северо-западу от посёлка Верхняя Волманга.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100035201
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103520
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Волманги
Реки Опаринского района